Dávid Anna (1934–) orvos, Dorog volt polgármestere (1990–1994)
Dávid Anna (1968–) szerkesztő, a Magvető Könyvkiadó igazgatója (2016–)
Dávid Anna (?) táncművész, a Pécsi Balett és a Pécsi Nemzeti Színház korábbi táncosa

Hasonló nevű

Anna David (1984–) dán színész, énekesnő
Anna David (1970–) amerikai író, újságíró